Jeru kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tomar do Geru (ort), Sergipe,

Indonesien 

 Desa Jeru, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar